W Rumunii
 Dumbrăvești – gmina w okręgu Prahova
 Dumbrăvești – wieś w okręgu Prahova, w gminie Dumbrăvești
 Dumbrăvești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Tomșani
 Dumbrăvești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Drăganu